Кессел () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кессел, Барни (1923—2004) — американский джазовый гитарист.
 Кессел, Фил (род. 1987) — американский хоккеист, правый нападающий.

См. также 
 Кессель